Día de independencia es el tercer álbum de estudio de la banda mexicana de música cristiana, Rojo. El disco se lanzó en 2004, dando a la banda un enfoque más internacional. El álbum fue nominado a los Premios Grammy Latinos de 2005 como el mejor álbum de música cristiana en español, lo que significó la segunda nominación para la banda en estos premios.

Lista de canciones 
 "OK"
 "Creo"
 "Gracias"
 "Prefiero"
 "Brillaré"
 "Tu, Yo"
 "El Amor está aquí"
 "Gasolina"
 "Le voy a Cristo"
 "Vive en Mí"

Datos 

"Le voy a Cristo", fue una canción escrita por el padre de Linda Moreno, el señor, Eliezer Moreno, la cual había grabado con mariachi; pero Rojo la grabó bajo su propio estilo.

Videoclips 

 Prefiero (Versión 1)
 Prefiero (Versión 2)
 Brillaré

Estos videos se encuentran en el DVD Pasaporte, que la banda lanzó en 2005.

Referencias 

Álbumes de México de 2004
Álbumes de rock
Álbumes de música cristiana
Álbumes en español
Álbumes de Rojo